Mala Grabovnica (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Mala Grabovnica (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac